То́йкка () — финская фамилия. Известные носители:
 Тойкка, Импи-Элина Матвеевна (более известна как Ермолаева; 1920—2010) — руководитель Сортавальского народного хора, педагог, заслуженный работник культуры РСФСР.
  (1931—2009) — финский художник по цветному стеклу.
 Тойкка, Матвей Александрович (1902—1991) — советский учёный-биолог, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР (1970).
 Тойкка, Ойва (1931—2019) — финский художник и дизайнер.
 Тойкка, Эмиль Вильгельмович (1900—1983) — советский военачальник финского происхождения, генерал-майор.